Boana — род бесхвостых земноводных из семейства квакш.

Распространение 
Ареал рода охватывает тропическую Центральную и Южную Америку от Никарагуа до Аргентины, а также Тринидад и Тобаго.

Описание 

Это среднего размера лягушки размером от 4 до 8 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Голова небольшая, глаза выпуклые с округлыми или ромбическими зрачками. Морда заостренная. Туловище широкое, задние конечности длиннее передних. На всех лапах хорошо развитые перепонки. На задних конечностях по 4 пальца, на передних — по 3 и они более растопыренные. Пяточные шпоры имеют треугольную форму. У самцов есть брачные мозоли и горловой мешок. Окраска преимущественно коричневая, желтоватая, бежевая или зелёная со светлыми оттенками. Брюхо светлее спины.

Образ жизни 
Обитают как в лесистой местности, так и в открытых водоёмах. Активны преимущественно в сумерках. Питаются беспозвоночными, иногда побегами растений.

Классификация 
На январь 2023 года род включает 99 видов:

 
 , или белокаёмчатая квакша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или белополосая квакша

Фото

Примечания 

Квакши